Termenul „Maroni” se poate referi la:

Persoane
Giancarlo Maroni (1893–1952), arhitect italian
Roberto Maroni (1955–2022),  politician italian

Denumiri geografice
Maroni, Cipru
Râul Maroni, din America de Sud